Абетти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Абетти, Антонио (1846—1928) — итальянский астроном.
 Абетти, Джорджо (1882—1982) — итальянский астроном, сын Антонио Абетти.

См. также 
 (2646) Абетти — астероид главного пояса.
 Абетти — кратер на Луне.